

Bâtiments d'une hauteur supérieure à 150 mètres

Bâtiments construits 

Ces listes classent les bâtiments de l'Union européenne qui ont une hauteur d'au moins 150 mètres, mesurée selon les standards habituels. Sont compris dans ces mesures les flèches et les éléments architecturaux, à l'exclusion des antennes radio. Les tours auto-portantes, mâts de radio-diffusion, piles de pont ou cheminée d'usine ne sont pas prises en compte. Pour les bâtiments existants, ce sont les hauteurs actuelles qui sont retenues dans ces classements. Cette liste inclut les bâtiments en construction qui ont déjà atteint leur hauteur finale.

Les tours dont le nom figure en gras ont détenu le titre du plus haut gratte-ciel de l'Union européenne au cours de leur histoire.

En construction 
Classement des bâtiments en construction dans l'Union européenne et devant dépasser à terme les 150 mètres de haut.

En projet 
Classement des bâtiments en projet dans l'Union européenne et devant dépasser à terme les 150 mètres de haut.

Records successifs du plus haut gratte-ciel 
La Pologne ne fait partie de l'Union européenne que depuis 2004. Le Palais de la culture et de la science, construit en 1955 et plus haut que la tour Montparnasse, n'entre pas dans ce classement.

La Commerzbank Tower, plus haut gratte-ciel entre 1997 et 2012, récupère son titre en 2020 à la suite de la sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne. Elle est de nouveau surpassée en 2021 par la Varso Tower et ses 310 mètres.

Bâtiments d’une hauteur comprise entre 100 m et 150 m

Voir aussi 
 Liste des plus hauts gratte-ciel du monde
Liste des plus hauts gratte-ciel d'Europe

Notes et références 

Liste en rapport avec l'Union européenne
Union européenne